Chanoz-Châtenay – Ain
 Châtenay – Ain
 Châtenay – Eure-et-Loir
 Châtenay – Isère
 Châtenay – Saona e Loira
 Châtenay-en-France – Val-d'Oise
 Châtenay-Malabry – Hauts-de-Seine
 Châtenay-sur-Seine – Senna e Marna